Die Liste der FFH-Gebiete in Oberfranken bindet folgende Listen der FFH-Gebiete in oberfränkischen Landkreisen und Städten aus dem Artikelnamensraum ein:

 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Bamberg
 Liste der FFH-Gebiete in der Stadt Bamberg
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Bayreuth
 Liste der FFH-Gebiete in der Stadt Bayreuth
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Coburg
 Liste der FFH-Gebiete in der Stadt Coburg
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Forchheim
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Hof
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Kronach
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Kulmbach
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Lichtenfels
 Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Wunsiedel

Die Auswahl entspricht dem Regierungsbezirk Oberfranken. Im Regierungsbezirk gibt es 113 FFH-Gebiete (Stand März 2016).

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete in Oberfranken
 Liste der Landschaftsschutzgebiete in Oberfranken
 Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Oberfranken
 Liste der Geotope in Oberfranken

Weblinks 

 Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete

!